Petrovka peut renvoyer à :
 Petrovka, village d'Arménie (marz de Lorri).
 Petrovka, village de Russie (oblast de Leningrad).
 Petrovka (Kazakhstan), site archéologique situé au nord-ouest du Kazakhstan.